

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Za Bagnem – część wsi Szucie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Skrwilno
 Za Bagnem – część wsi Kolonia Partyzantów w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice
 Za Bagnem – część wsi Saki w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Kleszczele
 Za Bagnem – część wsi Orłowo w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo

Zobacz też 
 Zabagnie